Метро 2033:
 «Метро 2033» — постапокалиптический роман Дмитрия Глуховского.
 «Метро 2033» — компьютерная игра в жанре шутера от первого лица.
 «Метро 2033» — российский постапокалиптический фильм.

См. также 
 Метро (значения)